Женска ватерполо репрезентација Холандије представља Холандију на међународним такмичењима у ватерполу за жене. Откако је женски ватерполо почео да се игра на међународном нивоу ватерполо селекција Холандије представља једну од водећих репрезентација у Европи и свету, а највећи успех постигнут је 2008. када је Холандија постала олимпијски шампион.

Резултати

Летње олимпијске игре 
 2000. – 4. место
 2004. – Није се квалификовала
 2008. –  Шампион
 2012 - Није се квалификовала
 2016 - Није се квалификовала

Олимпијски турнир 
 1996. –  Шампион

Светско првенство 
 1986. –  2. место
 1991. –  Шампион
 1994. –  2. место
 1998. –  2. место
 2001. – 9. место
 2003. – 6. место
 2005. – 10. место
 2007. – 9. место
 2009. – 5. место
 2011. – 7. место
 2013. – 7. место
 2015. –  2. место

Европско првенство у ватерполу за жене

Светска лига 
 2004. – Није учествовала
 2005. – 7. место
 2006. – 5. место
 2007. – Квалификациони турнир
 2008. – Није учествовала''''
 2009. – Није учествовала 2010. – 7. место
 2011. – Није учествовала 2012. – Квалификациони турнир 2013. – Квалификациони турнир 2014. – Квалификациони турнир 2015. –  3. место
 2016. – Квалификациони турнир Светски куп 
 1979. –  2. место
 1980. –  Шампион 1981. –  2. место
 1983. –  Шампион 1984. –  3. место
 1988. –  Шампион 1989. –  Шампион 1991. –  Шампион 1993. –  Шампион 1995. –  2. место
 1997. –  Шампион 1999. –  Шампион 2002. – Није се квалификовала 2006. – Није се квалификовала 2010. – Није се квалификовала 2014. – Није се квалификовала''

Види још 
 Ватерполо репрезентација Холандије

Спољашње везе 

 Званичан сајт Пливачког савеза Холандије

Х
Ватерполо у Холандији
Репрезентације Холандије